Callander ist der Familienname folgender Personen:

 Don Callander (1930–2008), US-amerikanischer Schriftsteller und Fotograf
 Drew Callander (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler
 Gary Callander (* 1959), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Jock Callander (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Peter Callander (1939–2014), britischer Songwriter, siehe Mitch Murray 
 Preston Callander (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler

Callander ist der Name folgender Orte:

 Callander (Schottland)
 Callander (Ontario)
 Callendar Bay, Ontario